Beuren, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Beuren, une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne
 Beuren (Hochwald), une commune de Rhénanie-Palatinat, Allemagne

Homonymie de toponyme